Don River kan syfta på följande platser:

Australien 
1 Don River (vattendrag i Australien, Queensland, lat -23,97, long 149,85), 
2 Don River (vattendrag i Australien, Queensland, lat -19,97, long 148,20),

Kanada 
3 Don River (vattendrag i Kanada), Ontario, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar